Walter Thompson peut désigner :
  (1952-), compositeur américain ;
 Walter Thompson (1903-1975), monteur, réalisateur et producteur américain.